Ункенбах () — река в Германии, протекает по Нижней Франконии (земля Бавария). Левый приток Майна. Речной индекс 24316. Площадь бассейна составляет 110,92 км². Длина реки 27,11 км. Высота истока 286 м. Высота устья 200 м.

Примечания 

Притоки Майна (приток Рейна)
Реки Баварии